Да́нсинг (, от  — танец):
 Дансинг — зал, предназначенный для танцев, танцевальных мероприятий.
 Дансинг — стиль уличного катания на доске.